Innendienst bezeichnet u. a.:
 Innendienst (Militär)
 Innendienst (Wirtschaft)